Фёдор Ильи́н:
 Ильин, Фёдор Николаевич (1873—1959) — советский врач и писатель.
 Ильин, Фёдор Фёдорович (псевдоним Фёдор Раскольников; 1892—1939) — советский военный и государственный деятель, дипломат, писатель и журналист.